Тала Мадани ( род. 1981)  — иранская художница .

Биография 
В 1994 году переехала в Орегон, США. В 2004 году получила степень бакалавр в области политологии и изобразительного искусства Орегонского государственного университета в Корваллисе. В 2006 году окончила Школу искусств Йельского университета в Нью-Хейвене, где получила степень магистра искусств в области живописи. Мадани известна тем, что в своих картинах использует мультяшные и преувеличенные сексуальные образы.

В 2013 году участвовала в судебном процессе: Independence Collection LLC против Талы Мадани. Во время обучения в Университете штата Орегон у Мадани был арендованный склад для хранения вещей, в котором находились 114 её картин, но, позже, склад был выставлен на аукцион и все картины приобрела компания Independence Collection, LLC. 

Работа Мадани была включена в биеннале Уитни в 2017 году.

Награды 

  награда Фонда Луи Комфорта Тиффани (2013 г.)
  Премия Екатерины Доктороу за современную живопись (2013 г.)
  Премия Де Фолькскранта в области искусства (2012 г.)
  PinchukArtCentre (2012 г.)
  Стихтинговая стипендия им. Ван ден Берха ван Хеемстеде (2008 г.)
  Стипендия Киса Вервея (2007).

Примечания

Ссылки 

Художницы XXI века
Выпускники Университета штата Орегон
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1981 году
Персоналии:Тегеран
Выпускники Йельской школы искусств